Halloy (België), een gehucht in Braibant, deelgemeente van de Belgische stad Ciney

 Halloy (Oise)
 Halloy (Pas-de-Calais)
ook:
Halloy-lès-Pernois, Somme